Het WTA-tennistoernooi van Parijs (officieel Open Gaz de France) van 2005 vond plaats van 7 tot en met 13 februari 2005 in de Franse hoofdstad Parijs. Het was de dertiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op een hardcourtbinnenbaan.

Enkelspel 
De ongeplaatste Dinara Safina won van de als tweede geplaatste Amélie Mauresmo haar derde en belangrijkste WTA-titel enkelspel. Een jaar eerder strandde zij in de halve finale. Mauresmo had driemaal eerder in de finale van dit toernooi gestaan (1999, 2001, 2003) en eenmaal gewonnen (2001 van Anke Huber).

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Dubbelspel 
De als eerste geplaatste Anabel Medina Garrigues en Dinara Safina bereikten de finale. Daar stuitten zij op hun meerderen, het ongeplaatste Tsjechische team Iveta Benešová en Květa Peschke. In drie sets haalden de Tsjechische dames de overwinning naar zich toe. Het was hun eerste gezamenlijke WTA-dubbelspeltitel. Peschke had daarnaast al twee dubbelspeltitels met andere partners; Benešová geen.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Parijs 2005
Parijs